Portishead:

 Portishead — британский музыкальный коллектив.
 Portishead — второй альбом группы Portishead.